Collegio Sant'Agostino (Parigi), collegio fondato nel 1206 a Parigi dagli agostiniani; 
 Collegio Sant'Agostino (Roma), collegio agostiniano in Roma;
 Collegio Sant'Agostino (Pavia), collegio fondato a Pavia nel 1897 dal cardinale Agostino Gaetano Riboldi.